

Осиповка — село, Алтинсаринський район, Костанайська область

Осиповка — село, Благовіщенський район, Башкортостан
 Осиповка — присілок, Ішимбайський район, Башкортостан